Håsjö kyrka kan avse:

 Håsjö gamla kyrka – en träkyrka i Hällesjö-Håsjö församling i Härnösands stift
 Håsjö nya kyrka – en kyrkobyggnad i Håsjö socken